

Населені пункти та їхні частини

 Брунув — село в гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Брунув — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Брунув — частина села Здзехув у гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства

Примітки